Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France 
34e régiment d'infanterie
34e régiment d'infanterie coloniale
34e régiment d'infanterie légère
34e régiment d'infanterie de ligne
34e régiment d'infanterie territoriale
34e régiment de marche
34e régiment du génie

Homonymie d'unités militaires